Myerslopia är ett släkte av insekter. Myerslopia ingår i familjen Myerslopiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Halvvingar
Myerslopia